Teufen kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Teufen, Appenzell Ausserrhoden, ort och kommun, 
 Teufen, Zürich, ort i Freienstein-Teufen kommun, Zürich,